Le terme ligne 80 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 80 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) groupe du Hainaut réseau de Charleroi.

Voie ferrée 
 ligne 80, une ancienne ligne ferroviaire belge qui reliait les gares de Blaton et Bernissart.

Voir aussi 
  

80